Вальтер, Эдгар
 Вальтер, Эдгар (1929—2006) — эстонский писатель, художник-иллюстратор и карикатурист.
 Вальтер, Эдгар (1930—2013) — швейцарский шахматист.